Gunnar Jansson (1897 - 1953), atleta suec
 Gunnar Jansson (1907 - 1998), futbolista suec
 Gunnar Jansson (1944 - ), polític de les Illes Åland